

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 2
 Bilcza – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica 
 Bilcza – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów

Inne 
 Bilcza – osiedle typu miejskiego w obwodzie charkowskim na Ukrainie